Surkis ist der Familienname folgender Personen:

 Hryhorij Surkis (* 1949), ukrainischer Großindustrieller, Politiker, ehemaliger Präsident des ukrainischen Fußballverbands (FFU)
 Ihor Surkis (* 1958), ukrainischer Großindustrieller, Präsident des ukrainischen Fußballvereins Dynamo Kiew